Malval est une ville de la Creuse.
 Malval est une ancienne commune française de l'Aisne, aujourd'hui intégrée à Colligis-Crandelain.
 Malval est une ancienne commune française de la Haute-Saône intégrée à Saulnot en 1814.
 Malval est une petite rivière de la Loire.
 Malval est un village de la commune de Dardagny, en Suisse.
 Malval est un col près de Courzieu
 Place Malval est une place à Nancy.
 Joseph Malval est maire de Nancy de 1929 à 1933.

Références 

Homonymie de toponyme